HMS Grafton è stato il nome utilizzato da nove navi da guerra della Royal Navy britannica. Un'ulteriore unità venne progettata ma non costruita.

 La prima HMS Grafton è stata un vascello di terza classe da 70 cannoni varato nel 1679, ricostruito nel 1700 e catturato dai francesi nel 1707.
 La seconda HMS Grafton è stata un brulotto acquistato nel 1694 e venduto nel 1696. 
 La terza HMS Grafton è stata un vascello di terza classe da 70 cannoni varato nel 1709, ricostruito nel 1725 e demolito nel 1744. 
 La quarta HMS Grafton è stata un vascello di terza classe da 70 cannoni varato nel 1750 e venduto nel 1767. 
 La quinta HMS Grafton è stata un vascello da 74 cannoni varato nel 1771. Dal 1792 venne utilizzata per il solo servizio in porto venendo demolita nel 1816. 
 La sesta HMS Grafton è stata un incrociatore classe Edgar varato nel 1892 e demolito nel 1920.
 La settima HMS Grafton è stata un cacciatorpediniere della Classe G varato nel 1935 e affondato da un siluro nel 1940. 
 La ottava HMS Grafton sarebbe dovuta essere un cacciatorpediniere. Venne ordinata nel 1944 e cancellata nel 1945. 
 La nona HMS Grafton è stata una fregata Type 14 varata nel 1957 e demolita nel 1971.
 La decima HMS Grafton è stata una fregata della Classe Type 23, venduta alla marina cilena nel 2007 e rinominata Almirante Lynch (FF 07).

Nomi di navi della Royal Navy